North Vancouver kan syfta på:

 North Vancouver (stad) – en stad i den kanadensiska provinsen British Columbia
 North Vancouver (distrikt) – ett distrikt 
 North Vancouver (federal valkrets)
 North Vancouver (provinsvalkrets)